Маде́ро ():

Фамилии 
 Мадеро, Рауль(es) — мексиканский революционер и политик, губернатор штатов Нуэво-Леон (1915 год) и Коауила (1957—1963 годы).
 
 Мадеро, Эдуардо (1823—1894) — аргентинский купец и архитектор

Топонимы 
 Мадеро(es) — муниципалитет в Мексике, штат Мичоакан.
 Мадеро — посёлок в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Парайсо.

 Вилья-Мадеро(es) — город в Аргентине, провинция Буэнос-Айрес, муниципалитет Ла-Матанса.
 Масапа-Мадеро(en) — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.
 Сьюдад-Мадеро — город в Мексике, штат Тамаулипас.
 Франсиско-Мадеро — муниципалитет в Мексике, штат Идальго.
 Франсиско-Мадеро — город в Мексике, штат Коауила, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Франсиско-Мадеро(es) — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Франсиско-Мадеро(es) — посёлок в Мексике, штат Наярит, муниципалитет Типик.